Persiljesläktet (Petroselinum) är ett släkte inom familjen flockblommiga växter.  De förekommer naturligt i södra och västra Europa. En art, persilja (P. crispum), är en klassisk köksväxt.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Svensk Kulturväxtdatabas

Flockblommiga växter
Pe Växtindex